

Patronyme 

 Garci Rodríguez de Montalvo (1450-1505), écrivain espagnol de la fin du Moyen Âge ;
 José Montalvo (1953?-), chorégraphe de danse contemporaine ;
 José Montalvo Barragàn (1924-2004), joueur de football espagnol ;
 Juan Montalvo (1832-1889), écrivain et philosophe équatorien ;
 Laura Montalvo (1976-), joueuse de tennis argentine ;
 Mauricio Montalvo Samaniego (1961-), avocat et diplomate équatorien ;
 Paco Montalvo (1992-), violoniste espagnol ;

Toponyme

Montalvo, canton de la province de Los Ríos.

Montalvo, subdivision de la municipalité de Constância.

Patronyme hispanique
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme